Medée ("Medeia", em francês) pode se referir, na Wikipédia, a:

 Médée (Charpentier) - ópera do compositor francês Marc-Antoine Charpentier
 Medée (Cherubini) - ópera do compositor italiano Luigi Cherubini
 Médée - ópera do compositor francês (nascido na Suíça) Darius Milhaud
 Médée - peça teatral do dramaturgo francês Bernard-Marie Koltès

Ver também
 Medeia (desambiguação)

Desambiguação